Die Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 15. Dezember 2016 gegründet und umfasst 47 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pouilly-en-Auxois.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de l’Auxois Sud und
 Communauté de communes du Canton de Bligny-sur-Ouche.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

PouillyenAuxois BlignysurOuche
Gegründet 2016